Magne oder Magné ist der Familienname folgender Personen:

 Antonin Magne (1904–1983), französischer Radrennfahrer
 Augusto Magne (1887–1966), brasilianischer Jesuit, Altphilologe, Romanist, Lusitanist und Mediävist
 Émile Magne (1877–1953), französischer Kunsthistoriker und Literaturkritiker
 Frédéric Magné (* 1969), französischer Radrennfahrer und Trainer
 Henri Magne (1953–2006), französischer Rallyefahrer
 Henri-Marcel Magne (1877–1944), französischer Maler, Glasmaler und Hochschullehrer
 Lucien Magne (1849–1916), französischer Architekt, Historiker und Hochschullehrer
 Michel Magne (1930–1984), französischer Komponist, Musiker, Musikproduzent und Maler
 Olivier Magne (* 1971), französischer Rugby-Union-Spieler

 Walter Prudencio Magne Veliz (* 1960), bolivianischer Botschafter

Siehe auch:
 Magné
 La Magne
 Saint-Magne
 Magnus